Ariane Carletti (1957-2019), animatrice, chanteuse et productrice de télévision ;
 Bertrand Carletti (1982-), joueur français de volley-ball ;
 Francesco Carletti (1573-1636), voyageur et marchand italien ;
 Joseph Carletti (1946-), coureur cycliste français ;
 Luigi Carletti (1960-), journaliste et romancier italien.

Pseudonyme 

 Louise Armide Paule Carboni (1922-2002), actrice française, mère d'Ariane ;